Llista d'asteroides del 70.001 al 71.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 70001–70100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 70101–70200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 70201–70300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 70301–70400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 70401–70500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 70501–70600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 70601–70700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 70701–70800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 70801–70900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 70901–71000 [ modifica]